Metion (altgriechisch ) steht in der griechischen Mythologie für:

 Metion (Sohn des Erechtheus)
 Metion (Vater des Phorbas), Vater des Phorbas, der auf der Hochzeit des Perseus getötet wird